Il National Invitation Tournament 1974 fu la 37ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Purdue University; il  miglior giocatore fu Mike Sojourner.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1974
1974